Chissell peut faire référence à :

 Joan Chissell, (1919-2007), une écrivaine et conférencière anglaise sur la musique, et critique musicale
  (1905-1987), un boxeur

Voir aussi 
 Cold Chisel, un groupe de rock australien